Чинні чемпіонки Латіша Чжань та Мартіна Хінгіс в турнірі не грали, оскільки Хінгіс завершила кар'єру в кінці 2017 року, а Чжань мала медичні проблеми.

Титул виграли Андреа Сестіні-Главачкова та Барбора Стрицова, у фіналі перемігши пару Габріела Дабровскі та Сюй Іфань з рахунком 4–6, 6–4, [10–8].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

China Open
China Open, жінки, парний розряд